ССС кириллицей:
 Сердечно-сосудистая система
 ССС — сертификат соответствия в Системе сертификации «Связь», подтверждающий, что оборудование соответствует техническим требованиям Минсвязи России
ССС (SSS) — короткометражный мультфильм, Чехословакия, 1975 (Серебряный медведь, специальный приз за лучший короткометражный фильм)
ССС — средневзвешенная скользящая себестоимость, термин товарно-складского учета

См. также 
 CCC латиницей